Bründel ist der Familienname von

 Heidrun Bründel (* 1944), deutsche Diplom-Psychologin, Schulpsychologin, Notfallpsychologin und Sachbuchautorin
 Karl Bründel (1893–1971), deutscher Rechtsanwalt und Notar sowie Politiker

Bründel ist weiterhin
 Ein Ortsteil von Plötzkau

Siehe auch:
 Bründl